Martynov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andreas V. Martynov
 Ivan Ivanovich Martynov